«Cry Me a River» () — песня американского певца Джастина Тимберлейка с его дебютного альбома 2002 года Justified. Она была написана Тимберлейком, Скоттом Сторчем и продюсером Тимбалэндом. В основу легли настоящие события о закончившихся отношениях с поп-певицей Бритни Спирс. Jive Records отправил сингл на радиостанции в США 24 ноября 2002 в качестве второго сингла с альбома. В ней были использованы кларнет, битбокс, гитары, синтезатор, риффы в арабском стиле и григорианское пение. «Cry Me a River» — это поп-баллада о мужчине с разбитым сердцем, который «не хочет вспоминать прошлое».

Сингл получил в общем положительные отзывы от критиков, которые сказали, что это потрясающий трек с альбома Justified и похвалили работу Тимберлейка. Он получил награду Grammy Award в категории Лучшее мужское вокальное поп-исполнение на 46th Grammy Awards в 2004 году. Песня достигла максимальной высоты на третьей строчке в американском Hot 100 и чарте Pop Songs и попала в топ-10 в других странах. Она была сертифицирована золотой по версии Australian Recording Industry Association (ARIA) и серебряной по версии Syndicat National de l'Édition Phonographique (SNEP).

Клипмейкер Френсис Лоуренс снял видео на «Cry Me a River» в Малибу, Калифорния. В клипе герой Тимберлейка шпионит за бывшей девушкой — которая как бы изображена как Спирс — и замышляет месть при участии Тимбалэнда и новой любовницы. Спирс утверждала, что клип был пиаром, но Тимберлейк отрицал её причастность к созданию песни. Клип выиграл премию Лучшее Мужское Видео и Лучшее Поп Видео на 2003 MTV Video Music Awards. Тимберлейк исполнил «Cry Me a River» на его главных концертных турах: Justified World Tour (2003-04), Justified & Stripped Tour (2003) и FutureSex/LoveShow (2007). Существуют различные кавер-версии многих артистов, включая Леону Льюис, Тейлор Свифт, Джастина Бибера и Селену Гомес. Спирс записала ответную песню «Everytime» для её студийного альбома 2003 года In the Zone.

История создания 
Тимберлейк и Скотт Сторч написали песню «Cry Me a River» с Тимбалэндом, который стал её продюсером. По словам Сторча, они легко сработались с Тимберлейком в студии благодаря тому, что настроение песни сочеталось с глубинным смыслом. В рецензиях высказывалось мнение, что толчком к написанию песни стал разрыв отношений между Тимберлейком и певицей Бритни Спирс, который произошёл в 2002 году. В интервью с MTV News Тимберлейк сказал: «Я не буду уточнять, связана ли какая-то из моих песен с кем-то конкретно. Скажу только, что пара песен, записанных на этом диске, помогла мне
разобраться с парой проблем. Для меня песни — это просто песни. Они могут вырастать из того, что произошло лично с тобой, а могут из идей о том, что бы с тобой только могло случиться». В декабре 2011 Тимберлейк подтвердил, что написал «Cry Me a River» после ссоры с Бритни Спирс: «У меня был телефонный разговор, и это был не самый приятный разговор. Я вошёл в студию, и он [Тимбалэнд] сразу увидел, что я расстроен». Тимбалэнд потом вспоминал: «Я ему: „Мужик, не переживай“, а он мне: „Не могу поверить, что она так со мной поступила“, и продолжает: „Ты была моим солнцем, ты была моей землей“».

«Cry Me a River» была записана на Westlake Recording Studios в Лос-Анджелесе Сенатором Джимми Д и Карлосом (Стормом) Мартинесом в качестве ассистента звукорежиссёра. Джимми Дуглас и Тимбалэнд микшировали песню на центральной студии Манхэттена. Тимберлейк аранжировал и записал бэк-вокал вместе с Тимбалэндом, Маршой Амброзис, Туроном Триббеттом и Грейтер Анойнтингом. Сторч позже сравнивал вокал Тимберлейка в «Cry Me a River» с манерой исполнителя рок-музыки и R&B Дэрила Холла. Аранжировщиком струнных партий и дирижёром был Ларри Холл, а Сторч и Билл Петтэуэй играли соответственно на кларнете и гитаре.

Выпуск и реакция 
«Cry Me a River» был выпущен вторым синглом с альбома Justified. Jive Records отправил песню на все хитовые радиостанции в США 24 ноября 2002 года.
23 декабря были выпущены три ремикса в Канаде и Франции. 5 января 2003 песня была отправлена на городские радиостанции в США. 23 января она вышла на CD в Германии: на сингле записана альбомная версия песни и ремиксы. CD-диск с ремиксами Джонни Фиаско и двумя дополнительными ремиксами на «Like I Love You» был выпущен 3 февраля в Англии и три дня спустя в Канаде. В США «Cry Me a River» был выпущен на CD 18 февраля. На диск вошли альбомная версия песни, акустическая версия и четыре ремикса.

После выхода песни Тимберлейка в СМИ циркулировали слухи, что Спирс написала песню в ответ на неё, однако певица опровергала эти слухи: «Это забавно. Я прочла, что написала эту песню, что я написала слова, но это не в моем стиле. Я бы такого никогда не сделала». Аннет Артани, соавтор песни Спирс «Everytime», вышедшей в 2003 году, утверждала, что песня написана в качестве ответа на «Cry Me a River». Когда Дайан Сойер спросила Спирс в передаче PrimeTime, действительно ли «Everytime» посвящена Тимберлейке, она ответила: «Пусть песня говорит сама за себя».

Композиция 
«Cry Me a River» — поп-баллада, в которой были использованы кларнет, гитары, битбокс, синтезаторы, риффы в арабском стиле и григорианское пение. Согласно Алексу Нидхаму из NME, общее звучание представляет собой «нечто безмерно грациозное и загадочное». Дэвид Браун из Entertainment Weekly назвал песню «полным боли и страдания прощальным посланием». Джейн Стивенсон из Jam! описал сингл, как синтез госпела и оперы.

«Cry Me a River» написана в тональности си мажор, в четырёхдольном размере, с темпом в 72 удара в минуту. Вокал Тимберлейка варьируется от C♯4 до B5. Тайлер Мартин из Stylus Magazine назвал звучание песни «на удивление экспериментальным», а аранжировку — «волнительно новой». По словам Мартина, волновой синтезатор, звучащий параллельно живым струнным, создаёт странный диссонанс. Припев песни переходит в хоровой речитатив. «Cry Me a River» заканчивается «гротескным», по выражению Мартина, вокальным семплом Тимбалэнда.

В плане лирики песня — о мужчине с разбитым сердцем, который отказывается «вспоминать прошлое». Обозреватель Rolling Stone назвал песню «арией о расставании». По мнению Каролин Салливан из газеты The Guardian, «Cry Me a River» «выделяется из-за протяжного ощущения драмы, которое наилучшим образом подчеркивается хрипотцой Тимберлейка». Песня начинается с фразы «Ты была моим солнцем, ты была моей землей», которую, по словам Тимбалэнда, придумал написать Тимберлейк. Таня Л. Эдвардс из MTV News не была уверена, что песня о Бритни Спирс, но сделала заключение, что «кто-то явно неправильно поступил» с Тимберлейком, что явно видно по словам песни: «Можешь даже не говорить, что ты сделала / Я уже знаю, он мне все рассказал / Теперь у тебя нет больше шанса». В припеве присутствуют такие строчки: «Ты ведь говорила, что любишь меня, тогда почему же ты бросила меня одного / А теперь звонишь и говоришь, что я тебе нужен». Сэл Синквемани из Slant Magazine назвал сингл Тимберлейка 2007 года «What Goes Around... Comes Around» «очевидным» сиквелом «Cry Me a River», так как оба похожи словами и музыкально.

Критика и одобрение 
«Cry Me a River» получила в основном положительные отзывы от критиков. Джейн Стивенсон из Jam! и Сэл Синквемани из Slant Magazine посчитали её самым выдающимся треком с альбома Justified. Б. Малкани из «The Situation» похвалил мастерски написанные слова песни «Cry Me a River». Стивен Томас Эрлевайн из Allmusic отметил песню как самую выдающуюся с альбома Justified. Питер Робинсон из NME назвал её «изъезженной эпопеей» и «кислой смазливой песенкой, кишащей злостью и расплатой в придачу с битбоксом Тимбалэнда»." Критики из журнала Billboard назвали «Cry Me a River» «горько-сладкой, меланхоличной» песней, в которой привычно высокий тенор Тимберлейка сочетается с очевидно чувственным фальцетом и убедительно агрессивным рокерским баритонным хрипом".

Дэнис Бойд из BBC Music предположила, что слова песни играют большую роль в творчестве Тимбалэнда, в отличие от других песен с альбома Justified. Бен Ралтифф из Rolling Stone также отметил, что «Cry Me a River» является незаурядным произведением. Дэвид Брауни из Entertainment Weekly сделал заключение, что песня является «настоящим зрелищем», ради которого должен был уйти Тимберлейк из 'N Syncers, не жалея о том, что они ему нужны. Джон Митчелл из MTV News назвал «Cry Me a River» и «What Goes Around… Comes Around» «прощальными песнями», через которые Тимберлейк мстит Спирс по нынешний день.

Rolling Stone поставил «Cry Me a River» на 12 строчку в списке «the 100 Best Songs of the 2000s» (); обозреватель журнала написал, что по-настоящему песня была написана из-за образования команды Тимберлейк-Тимбалэнд, «союз, созданный на небесах». В 2012 году журнал поставил её на 484 место в списке 500 Величайших Песен за Всю Историю. VH1 поставил «Cry Me a River» на 29 строчку в их списке «100 Greatest Songs of the 2000s». В 2004 году Тимберлейк получил Грэмми за Лучшее мужское вокальное поп-исполнение на 46th Grammy Awards. Она была номинирована на Песню Года на 2003 MTV Europe Music Awards, но уступила песне Бейонсе Ноулз «Crazy in Love».

Участие в чартах 
«Cry Me a River» достигла топ-10 в более чем 10 странах. Песня дебютировала на 44-й позиции в американском Billboard Hot 100 21 декабря 2002 года, она получила награду «Самый Лучший Дебют» по мнению 29,6 миллионов слушателей. 1 февраля 2003 она достигла наивысшей точки на 3 месте, став первым сольным синглом Тимберлейка, который достиг эту позицию. Песня дебютировала в американском чарте Pop Songs 37 строчкой 14 декабря 2002 и достигла наивысшей позиции на 3 месте 1 февраля 2003. 28 декабря 2002 «Cry Me a River» дебютировала 75 строчкой в американском чарте Hot R&B/Hip-Hop Songs. Она достигла пика на 11 месте 8 марта 2003. Она также достигла пика на 2 строчке в американском Hot Dance Club Songs, это стал второй сингл Тимберлейка, достигший топ-3, после его дебютной песни «Like a Love You», которая достигла 1 строчки. В августе 2003 ремиксы на сингл были распроданы более 61,000 копиями в США.

В Австралии «Cry Me a River» дебютировала на 2-й позиции в Australian Singles Chart 9 марта 2003 года. Песня держалась на этой позиции 1 неделю и спустилась до 6 строчки на следующей. Она стала первым сольным синглом топ-3 в чарте. Песня оставалась в чарте 12 недель подряд. «Cry Me a River» была сертифицирована золотой по версии Australian Recording Industry Association (ARIA) с продажами более 35,000 копий. Сингл дебютировал 44 строчкой в Новой Зеландии 9 марта 2003. После двухнедельного нахождения в чарте, она достигла пика на 11 строчке и оставалась там ещё 1 неделю. Она оставалась в чарте 11 недель.

В Великобритании «Cry Me a River» дебютировала на второй строчке 15 февраля 2003 года. На следующей неделе она опустилась до 3 строчки, и снова вернулась на прежнее место 1 марта 2003 года. Более 265,000 копий было продано в стране в 2012 году, в чарте она оставалась 13 недель. Она также достигла топ-15 в нескольких странах, включая Францию, Германию и Италию. Она дебютировала 14 строчкой в French Singles Chart 5 апреля 2003 года. После трёх недель «Cry Me a River» достигла максимальной позиции на 6 строчке и оставалась в чарте 21 неделю. У неё не было такого успеха в Italian Singles Chart, там она достигла максимума на 14 строчке и оставалась в чарте 4 недели. «Cry Me a River» также достигла пика на 5 позиции в Бельгии (Валлонии), 6 позиции в Ирландии и Нидерландах, 7 в Бельгии (Фландрия), 10 в Германии, Норвегии и Швеции.

Клип

Краткое описание 
Клип для «Cry Me a River» снимал Фрэнсис Лоуренс в Малибу в течение недели 29 октября 2002. Лоуренс придумал сценарий клипа и рассказал MTV News о его создании: «[Я и Джастин] поговорили по телефону, он сказал, что хочет, чтобы он танцевал в клипе, но чтобы это было по-моему. Он также рассказал мне о чём песня, но [в общих словах]. Он просто сказал, что это прощальная песня, и таким образом мне пришла в голову идея, и мы начали записывать». Лоуренс добавил, что он также включил некоторые детали в клип, включая намёк на татуировку Спирс, которая нравилась Тимберлейку. Он объяснил, что они не упоминали имена во время создания видео и обсуждали «только основные движения». Лоуренс также признался, что администраторы Jive Records были обеспокоены некоторыми аспектами клипа, такими где шпионит Тимберлейк, и некоторыми сценами, где он находится с девушкой. «Больше всего мне понравилось в этом проекте, что он уже пришёл с определённым имиджем из 'N Sync, он ведь такой классный парень, и такой красивый, поэтому я его сделал немного устрашающим. Он шпионил возле дома под дождем, бросал камень в её окно, подглядывал, мстил и делал такие вещи, которые хорошие мальчики не делают». Клип для «Cry Me a River» был выпущен на iTunes Store 28 апреля 2003.

Видео начинается с того, что блондинка, которую играет актриса и модель Лорен Хастингс (как бы изображает Бритни Спирс), выходит из дома с каким-то парнем. Пара садится в машину девушки, в то время как Тимберлейк прячется в серебряном Порше, в котором он с другом следил за ней. Тимберлейк разбивает окно камнем и проходит в дом. Вопреки гравитации, он подпрыгивает и скользит, ничего не трогая, и отбрасывает ногой только рамку с фотографией девушки в гостиной. Потом он рыщет по нескольким ящикам и находит видеокамеру. В это время водитель машины, Тимбалэнд, сигналит его соучастнице, стоящей за машиной (играет модель Киана Беса), чтобы она вошла. Она заходит в дом и идет с Тимберлейком в спальню, где она раздевается и начинает целоваться под прицелом камеры. Они остаются в спальне ещё на какое-то время; потом девушка уходит из дома, а Тимберлейк остается. Когда возвращается блондинка, он преследует её по всему дому и прячется в шкафу, пока она купается в душе. Блондинка чувствует чьё-то присутствие и оглядывается вокруг, но к тому времени Тимберлейк исчезает. Она выходит из душа и идет в спальню, где она замечает, что по телевизору идет видео с его новой возлюбленной.

Отзывы 
Питер Робинсон из NME написал, что в клипе «Джастин выглядит так, будто у него был секс. Секрет: он выглядит отлично». Согласно Вирджинии Хефферман из The New York Times, Тимберлейк скопировал роль Нео из фильма Матрица, «опасно расхаживая по влажным и металлическим поверхностям». На 2003 MTV Video Music Awards клип «Cry Me a River» выиграл в категории Лучшее Мужское Видео и Лучшее Поп Видео. Он был также номинирован на Видео Года, Лучшая Режиссура Видео и Выбор Зрителей.

После выхода клипа Us Weekly опубликовал заглавную статью «Бритни Против Джастина: Война началась». Тимберлейк отрицал, что отношения с Бритни Спирс легли в основу сценария песни, сказав: «Клип не о ней. Он обо мне». Однако, Спирс рассказала Rolling Stone в октябре 2003 года о том, что ей позвонил Тимберлейк, и сказал, что он хочет возобновить отношения, и что он снял клип про них. Она заявила, что он её утверждал: «Не беспокойся об этом. Это мелочи». Спирс не знала о чём клип, поэтому позволила ему сделать это, но пришла в ярость, увидев его. Она перезвонила ему и спросила, почему он снял клип о ней, он ответил: «Ну, это спорный клип». Она заявила, что это был великолепный PR-ход, комментируя: «В итоге он получил, что хотел. Я думаю, это такая отчаянная попытка с его стороны». После выхода клипа Спирс «Toxic» (2003), Дженнифер Вайнярд из MTV News сказала, что её видео «[по сравнению с] „Cry Me a River“ выглядит как детская игрушка».

Живые выступления и кавер-версии 

Тимберлейк впервые исполнил «Cry Me a River» на 13-й ежегодной премии Billboard Music Awards, которая проходила 9 декабря 2002 года в MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе. Ему аккомпанировал струнный оркестр и хор из 20 человек. Он также исполнил песню во время Justified World Tour (2003-04), его первого мирового тура. Песня шла 8 в сет-листе тура Justified/Stripped Tour (2003), совместного с Кристиной Агилерой. Он исполнил «Cry Me a River» на промоконцерте, проводимом в House of Blues в Уэст-Голливуде 17 июня 2003. Она была 14 в сет-листе концерта его второго мирового тура FutureSex/LoveShow (2007). 23 октября 2010 во время выступления на ежегодном благотворительном концерте «Джастин Тимберлейк и Друзья» в Лас-Вегасе, Тимберлейк начал шоу с медленного и «страстного» исполнения «Cry Me a River» и плавно перешёл к кавер-версии сингла 1971 года Билла Уизерса «Ain't No Sunshine». Позже он продолжил «Cry Me a River» прежде чем перешёл к кавер-версии песни 2010 года Дрейка «Over». Джилиан Мейпс из Billboard описала выступление как «совершенно прекрасное, исполненное в непринужденной манере». Тимберлейк исполнил «Cry Me a River» на концерте, который он проводил во время Суперкубка 2013 на выходных в Нью-Орлеане. Британская рок-группа Lostprophets исполнила вживую кавер-версию «Cry Me a River» в 2004 году на радиостанции BBC Radio One. Её можно найти на сингле Last Train Home.
Американская автор-исполнительница песен Тейлор Свифт исполнила кавер-версию «Cry Me a River» в Мемфисе, во время Speak Now World Tour (2011-12). Джастин Бибер записал кавер-версию песни с Канье Уэстом в сингле 2007 года «Stronger», которую он выложил на YouTube. Канадская рок-группа The Cliks также записала кавер-версию песни для альбома 2007 года Snakehouse. Британская певица Леона Льюис исполнила кавер-версию «Cry Me a River» во время её дебютного концертного тура The Labyrinth (2010). Sheffield Star сказал, что она спела «красиво, сидя спокойно, почти аккапелой». Американский инди-поп дуэт Jack and White перепели песню на их мини-альбоме 2012 года Undercover. Певица Келли Кларксон исполнила песню 1 сентября 2012 по просьбам фанатов во время 2012 Summer Tour с The Fray. Альтернативная рок-группа Coldplay признались, что песня легла в основу барабанного звучания в их песне «Lost!». В январе 2013 американская певица Селена Гомес исполнила акустическую версию «Cry Me a River» на благотворительном концерте UNICEF в Нью-Йорке.

Список композиций 

 12-inch single
 «Cry Me a River» (Dirty Vegas Vocal Mix) — 8:11
 «Cry Me a River» (Bill Hamel Vocal Remix) — 7:43
 «Cry Me a River» (Johny Fiasco mix) — 7:55

 Germany maxi single
 «Cry Me a River» — 4:48
 «Cry Me a River» (Dirty Vegas Vocal Mix) — 8:11
 «Cry Me a River» (Bill Hamel Vocal Remix) — 7:43
 «Like I Love You» (Basement Jaxx Vocal Mix) — 6:04

 UK maxi single
 «Cry Me a River» — 4:48
 «Cry Me a River» (Dirty Vegas Vocal Mix) — 8:11
 «Cry Me a River» (Bill Hamel Vocal Remix) — 7:43

 Canada maxi single
 «Cry Me a River» (Johny Fiasco mix) — 7:55
 «Like I Love You» (Basement Jaxx Vocal Mix) — 6:04
 «Like I Love You» (Deep Dish Zigzag Remix) — 9:40

 US maxi single
 «Cry Me a River» — 4:48
 «Cry Me a River» (Instrumental version) — 4:48
 «Cry Me a River» (Dirty Vegas Vocal Mix) — 8:11
 «Cry Me A River» (Junior’s Vasquez Earth Club Mix) — 6:43
 «Like I Love You» (Basement Jaxx Vocal Mix) — 6:04
 «Like I Love You» (Deep Dish Zigzag Remix) — 9:40

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Сертификации

Радиоэфиры и история выпуска

Создатели 
 Записывание и микширование
 Записана на Westlake Recording Studios, Лос-Анджелес, Калифорния; микширована на Manhattan Center Studios, Нью-Йорк, Нью-Йорк; струнные записаны на The Studio, Филадельфия, Пенсильвания.

 Записывающая группа

 Автор песен — Джастин Тимберлейк, Тимоти Мозли, Скотт Сторч
 Продюсер — Тимбалэнд
 Запись — Сенатор Джимми Д
 Ассистент звукорежиссёра — Карлос «Буря» Мартинес
 Микширование — Джимми Дугласс, Тимбалэнд
 Ассистент по микшированию — «Steamy»

 Струнная аранжировка и дирижёрство — Лари Голд
 Бэк-вокал — Джастин Тимберлейк, Тимбалэнд, Марша Амбросиус, Тайрон Триббетт, Гритер Анойтин
 Кларнет — Скотт Сторч
 Гитара — Билл Петтэйуэй
 Вокальная аранжировка — Джастин Тимберлейк

Создатели взяты с аннотаций к альбому Justified, Jive Records.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Джастина Тимберлейка
 Страница Джастина Тимберлейка на MySpace
 

Песни Джастина Тимберлейка
Синглы 2002 года
Песни, написанные Джастином Тимберлейком
Песни, написанные Скоттом Сторчем
Песни 2002 года
Песни, спродюсированные Тимбалэндом
Премия «Грэмми» за лучшее мужское вокальное поп-исполнение
Синглы Jive Records
Синглы, возглавлявшие UK R&B Singles Chart